Termenul „Neamț” se poate referi la:

 Cetatea Neamț
 Județul Neamț
 Județul Neamț (interbelic)
 Mănăstirea Neamț
 Râul Neamț

Vezi și 
 
 Liste legate de județul Neamț
 Cetatea Neamțului (film)
 Liga a IV-a Neamț
 Mănăstirea Noul Neamț din Chițcani
 Mânăstirea Neamț, Neamț
 Monitorul de Neamț și Roman
 Piatra Neamț
 Târgu Neamț
 Vânători-Neamț, Neamț
 Neamțu (dezambiguizare)